Nicholas Evans – linguista 
 Nicholas Evans – scrittore britannico
 Nicholas Evans – cestista statunitense